« Bobos » est un terme qui peut se référer à :

 La contraction courante de « bourgeois-bohèmes », un terme à vocation sociologique qui n'est pas très clairement défini ;
 Bobo, un peuple d'Afrique.

Références